Де́ятель:
 Де́ятель — человек проявляющий себя в какой-либо области общественной жизни, участник чего-либо, активист, лицо, играющее важную активную роль в чём-либо:
 Деятель искусств
 Деятель образования
 Государственный деятель
 Политический деятель
 Военный деятель
 Общественный деятель
 «Деятель» — общественно-литературный журнал трезвеннической направленности, печатный орган «Казанского Общества Трезвости».
 Русское Книжное Товарищество «Деятель» — издательство, работавшее в Санкт-Петербурге в конце XIX — начале XX века.

См. также 
 Деятельность